Lompscher steht für: 

 Joachim Lompscher (1932–2005), deutscher Psychologe und Didaktiker
 Katrin Lompscher (* 1962), deutsche Politikerin (Linke)